Sigaluh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sigaluh, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Sigaluh, distrikt, Jawa Tengah, 
 Sungai Sigaluh, vattendrag, 

Robotskapade Indonesienförgreningar